La pattuglia sperduta (The Lost Patrol) – film del 1934 diretto da John Ford 
La pattuglia sperduta – film del 1954 diretto da Piero Nelli